M75 может относиться к:
 Шаровое скопление M75 — шаровое скопление в созвездии Стрельца
 M75 — бронетранспортёр США 1950-х годов
 M75 — 120-мм миномёт производства Югославии
 Siemens M75 — мобильный телефон фирмы Siemens
  — югославская ручная граната
 M-75 (ракета) — ракета, производимая движением ХАМАС